Fukiage (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Tochigi: Fukiage (Tochigi) (heute: Tochigi)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Fukiage (Han)